Benin steht für:

 Benin, Staat in Westafrika
 Benin City, eine Stadt in Nigeria und Hauptstadt des Bundesstaates Edo
 Königreich Benin, von Edo-Völkern gegründetes Königreich im Südwesten des heutigen Nigeria, das bis zum Jahre 1897 unabhängig war (nicht identisch mit dem heutigen Staat)
 Republik Benin (1967), war ein nur für einen Tag existierender Staat im mittleren Westen des heutigen Nigeria
 Volksrepublik Benin, Vorgängerstaat des heutigen Staats Benin, Westafrika  
 Benin (Fluss), Fluss in Nigeria
 Benin-Schwert, ein Zeremonialschwert im ehemaligen Königreich Benin, siehe Eben (Schwert)